Günzenhofen ist der Ortsname von

 Günzenhofen (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Günzenhofen (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern